Асет Арманович Иргалиев (род. 18 июня 1986, Костанай, Костанайская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель. Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Биография 
Родился 18 июня 1986 года в городе Костанай. Женат, двое детей.

Образование 
Основная специальность — экономист. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками. В 2008 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) со степенью бакалавра в области экономики государственной политики, в том же году в рамках программы по международному обмену окончил Международную школу бизнеса Йонкопинг в Швеции со степенью бакалавра наук в области международной экономики. В 2009 году окончил Йоркский университет в Великобритании со степенью магистра наук в экономике. В 2010 году окончил Ноттингемский университет в Великобритании, где ему была присвоена степень магистра философии в экономике. Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»).

Карьера 
 С сентября 2010 по январь 2013 года — региональный аналитик по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, Великобритания;
 С января 2013 по июнь 2016 года — вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления, председатель правления АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК;
 С октября по декабрь 2016 года — советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек»;
 С декабря 2016 по август 2017 года — советник премьер-министра РК;
 С августа 2017 по сентябрь 2018 года — заведующий центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра РК;
 С сентября 2018 по март 2019 года — вице-министр национальной экономики РК;
 С марта по август 2019 года — заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК;
 С августа 2019 по январь 2021 года — первый вице-министр национальной экономики РК;
 С января 2021 по январь 2022 года — министр национальной экономики Республики Казахстан;
С 6 января 2022 года занимает должность Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Министры экономики Казахстана